{{Картка:Таксономія
| name = Lithostrotia
| fossil_range = Крейдовий період120-66 млн років тому
| image = Argentinosaurus DSC 2943.jpg
| image_caption = Реконструкція скелету Argentinosaurus huinculensis
| image_width = 258px
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| classis = Зауропсиди (Sauropsida)
| superordo = Динозаври (Dinosauria)
| ordo = Ящеротазові (Saurischia)
| subordo = †Завроподоподібні (Sauropodomorpha)
| infraordo = †Завроподи (Sauropoda)
Макронарії (Macronaria)
Titanosauria
Eutitanosauria
Lithostrotia
| infraordo_authority = Upchurch et al., 2004
| subdivision_ranks = Підгрупи
| subdivision =*Arackar
Argyrosaurus
Atacamatitan
Austroposeidon
Baurutitan
Dreadnoughtus
Elaltitan
Epachthosaurus
Lohuecotitan
Malawisaurus
Mansourasaurus
Magyarosaurus
Mnyamawamtuka
Narambuenatitan
Paludititan
Paralititan
Rukwatitan
Shingopana
Sonidosaurus
Tengrisaurus
Uberabatitan
Volgatitan
Xianshanosaurus?
LirainosaurinaeNemegtosauridae
SaltasauridaeAeolosaurini
Colossosauria| wikispecies = Lithostrotia
}}Lithostrotia' — клада рослиноїдних ящеротазових динозаврів з групи титанозаврів (Titanosauria), що існувала протягом крейдового періоду (120-66 млн років тому). Клада включає спільного предка Malawisaurus і Saltasaurus'' та всіх його нащадків.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки Lithostrotia всередині клади та у рамках клади Titanosauria

Примітки 

Макронарії